Termin TKS ima više značenja.

 3,5,7-Trioksododekanoil-KoA sintaza, enzim
 TKS (tenk)